

Codici 
 A41 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kamnik, il Rezman Observatory
 A41 – negli scacchi, codice ECO della difesa Wade

Strade 
A41 – strada statale che collega Londra e Birkenhead

A41- denominata la Autostrada Alpina, autostrada che collega Grenoble, la A40 e Ginevra